Romário (1966-) es un político y exfutbolista brasileño.

Romário puede hacer referencia a:

Futbolistas 

 Romarinho (1990-), Romário Pereira Sipião, futbolista brasileño
 Romário Guilherme dos Santos (1992-), futbolista brasileño
 Romário de Souza Faria Filho (1993-), futbolista brasileño, hijo de Romário
 Romario Barthéléry (1994-), futbolista martiniqués
 Romario Benzar (1992-), futbolista brasileño
 Romario Ibarra (1994-), futbolista ecuatoriano
 Romario Piggott (1995-), futbolista brasileño
 Romario Baggio Rakotoarisoa (1994-), futbolista malgache
 Romario Williams (1994-), futbolista jamaicano